Eledonella är ett släkte av bläckfiskar. Eledonella ingår i familjen Bolitaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
Eledonella